Veloso ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Veloso (* 1964), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 António Veloso (* 1957), portugiesischer Fußballspieler
 António Matos Veloso (* 1923), portugiesischer Architekt
 Caetano Veloso (* 1942), brasilianischer Sänger, Komponist und Liedermacher
 David Carlos Teles Veloso (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Eurico dos Santos Veloso (* 1933), brasilianischer Geistlicher, Alterzbischof von Juiz de Fora
 Fellipe Veloso (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Gustavo César Veloso (* 1980), spanischer Radrennfahrer
 Guy Veloso (* 1969), brasilianischer Dokumentarfotograf und Hochschullehrer
 José Fernandes Veloso (1916–2006), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Petrópolis
 Juliana Veloso (* 1980), brasilianische Wasserspringerin
 Leonardo Henrique Veloso (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Manuela Veloso (* 1957), portugiesisch-US-amerikanische Informatikerin
 Miguel Veloso (* 1986), portugiesischer Fußballspieler
 Nery Veloso (* 1987), chilenischer Fußballspieler
 Regina Veloso (* 1939), portugiesische Schwimmerin
 Rui Veloso (* 1957), portugiesischer Sänger, Komponist und Gitarrist
 Sebastián Rodríguez Veloso (* 1957), spanischer Terrorist und Schwimmer